Satíricon - obra do prosador romano Petrônio, escrita provavelmente na segunda metade do século I
Satiricom - programa humorístico brasileiro da década de 1970
Satyricon (banda) - grupo norueguês de black metal
Satyricon (filme) - de Federico Fellini

Desambiguação